Cento steht für:

 Cento, eine Literaturgattung
 Cento (Emilia-Romagna), eine Stadt in Italien
 Central Treaty Organization (CENTO), ein Verteidigungsbündnis

Cento ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Cento (1920–1968), italienischer Romanist und Französist
 Fernando Cento (1883–1973), Bischof des Bistums Acireale und vatikanischer Diplomat

Siehe auch:
 Centho
 Centonisation